Stantschow oder Stanchov, veraltet auch Stancioff () in der weiblichen Form Stantschowa oder Stanchova () ist der bulgarische Familienname folgender Personen:

 Dimitar Stantschow (1863–1940), bulgarischer Politiker und Diplomat, Außenminister 1906–1908, Ministerpräsident 1907
 Iwan Stantschow (1897–1972), bulgarischer Diplomat
 Iwan Stantschow (1929–2021), bulgarischer Politiker (parteilos) und Diplomat, Außenminister 1994–1995
 Nadeschda Stantschowa (1894–1957), bulgarischer Diplomatin

Darüber hinaus steht der Name für:
 Stancioff House, ein historisches Haus in Urbana, Frederick County, Maryland, USA
 Stantschow han, ein bulgarisches Dorf in der Gemeinde Trjawna